Das Moorilla International 2003 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hobart. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie Teil der WTA Tour 2003. Das Turnier fand vom 3. bis 10. Januar 2003 statt.

Im Einzel gewann Alicia Molik gegen Amy Frazier mit 6:2, 4:6 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Jelena Lichowzewa mit 7:5 und 7:61 gegen Barbara Schett / Patricia Wartusch.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Moorilla International 2003 fand vom 3. bis 5. Januar 2003 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Hobart
Hobart City